Tets ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan (1844–1930), niederländischer Diplomat und Politiker
 Gerard Frederick van Tets (1929–1995), englischer Ornithologe und Paläontologe

TETS ist die Abkürzung für:

 Trains Entering Terminal Stations, ein Kontrollsystem in der Londoner U-Bahn
 Tetramethylendisulfotetramin, eine organische Verbindung

TETS